Okraina () er en russisk spillefilm fra 1998 af Pjotr Lutsik.

Medvirkende 
 Jurij Dubrovin som Safronov Filipp
 Nikolaj Oljalin som Kolka Polujanov
 Aleksej Vanin som Perfiljev Vasilij
 Aleksej Pusjkin som Panka Morozov
 Rimma Markova

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 1998
Dramafilm fra Rusland